Senftenberg má více významů:

sídlo
 Senftenberg ( Zły Komorow) – město v Dolní Lužici, Braniborsko, Německo (v letech 1952–1993 sídlo okresu Kreis Senftenberg v kraji Bezirk Cottbus)
 Žamberk ( Senftenberg) – město v okrese Ústí nad Orlicí v Česku
 Senftenberg (Dolní Rakousy) – městys v okrese Kremže-venkov, Dolní Rakousy
 Senftenberg (Buttenheim) – část obce Buttenheim v zemském okrese Bamberk, Bavorsko, Německo

jiný místopisný objekt
 Senftenberger See – umělé jezero poblíž města Senftenberg v Dolní Lužici v Německu
 Senftenberg (zřícenina hradu) – hrad na návrší v městysi Senftenberg (Dolní Rakousy)
 Senftenberg (planetka) – planetka 59001 v hlavním pásu

lidé
 Paul Senftenberg (* 1967), pseudonym – rakouský spisovatel a učitel
 členové šlechtického rodu Parish von Senftenberg
 John Parish von Senftenberg (1774–1858) – německý obchodník a astronom (roku 1815 koupil panství Žamberk s hradem Litice)
 Oskar Parish von Senftenberg (1864–1925)
 Charles Parish von Senftenberg (1899–1976)
 John Marmaduke Oskar Parish von Senftenberg (1923–2020)

Externí odkazy